Weißebach ist der Nachname von mehreren Personen:

Anna Weißebach (1811–1841), Gründerin der Caritas-Konferenzen in Deutschland
Franz Weißebach (1860–1925), deutscher Privatier und Mäzen

Siehe auch:
Weißbach
Weißenbach